L-bandet är ett radiofrekvensband som sträcker sig från 390 MHz till 1550 MHz.

GPS-systemet använder frekvenserna L1 = 1575,42 MHz och L2 = 1227,60 MHz som bärvåg. En tredje frekvens, L5 = 1176,45 MHz, kommer att tillföras den tredje generationens GPS-satelliter.

Frekvensband
Mikrovågsband